{{Infobox Pornographie (personnalité)
 | nom               = Alexandra Quinn
 | image             = Alexandra Quinn.jpg
 | légende           = Alexandra Quinn
 | nom de naissance  = Diane Purdie Steward
 | surnom            = Alexanderia Quinn, Alexandria Quinn, Dianne Colazzo, Alexandria Dunn, Dianne Stewart 
 | date de naissance = 
 | lieu de naissance = Toronto, Canada
 | nationalité       =  Canadienne
 | date de mort      = 
 | lieu de mort      = 
 | profession(s)     = Actrice de films pornographiques
 | années d'activité = 1989 - 2008<ref name=iafd> Alexandra Quinn sur lInternet Adult Film Database''.</ref>
 | nombre de films   = + 215 films
 | films notables    =
 | conjoint          = 
 | taille            = 1,70
 | poids             =
 | yeux	             = Bleus
 | cheveux           = Châtain claire/Auburn
 
 | signe(s) particulier(s)=piercing
 | récompense        = AVN Award
}}Alexandra Quinn''', née le  à Toronto, est une actrice de films pornographiques canadienne.

Biographie 
Comme l'actrice Traci Lords, Alexandra Quinn a menti sur son âge (15 ou 16 ans ?) à ses débuts dans le X (1989). L'affaire fut révélée grâce un vendeur de voitures, qui la reconnut. Après enquête de la police, certains de ses films seront retirés du marché. Mais Alexandra Quinn revint dans le porno après ses 18 ans après une mammoplastie.

Récompenses et nominations 

 1991 : AVN Award – Best Group Sex Scene, Video – Buttman's Ultimate Workout

Nominations
    
2001 : AVN Award nomination – Female Performer of the Year
2001 : AVN Award nomination – Best Couples Sex Scene- Video – Cumback Pussy 29 (avec Lexington Steele)
2001 : AVN Award nomination – Best Group Sex Scene- Video – M Caught in the Act (avec Bridgette Kerkove, Dave Hardman et Rick Masters)
2001 : AVN Award nomination – Best Group Sex Scene- Video – Slutwoman 2 (avec Heather Lynn and Joey Ray)
2002 : AVN Award nomination – Best Anal Sex Scene, Video – Double Stuffed Honeys 2
2002 : AVN Award nomination – Best Anal Sex Scene, Video – Heavy Metal 2
2002 : AVN Award nomination – Best Group Sex Scene, Video – Up Your Ass 18
2003 : AVN Award nomination – Best Anal Sex Scene, Video – Where the Fuck's The G Spot?
2003 : AVN Award nomination – Best Oral Sex Scene, Video – Gag Factor 9
2003 : AVN Award nomination – Best Group Sex Scene, Video – Lady Fellatio 2

Notes et sources

Liens externes 

 
 

Actrice pornographique canadienne
Naissance à Toronto
Naissance en mars 1973
Actrice ayant reçu un AVN Award